In dieser Liste werden die größten bekannten Sterne, sortiert nach ihrem Radius, aufgelistet. Der Radius ist als Verhältnis zum Sonnenradius angegeben.

Die angegebenen Radien sind Schätzwerte mit teilweise großen Schwankungen. Zudem sind Doppelsternsysteme manchmal in ihre Einzelsterne aufgelöst angegeben, in anderen Fällen als Einzelobjekt aufgeführt. Daher bietet diese Liste nur einen Anhaltspunkt und keine gesicherte Rangfolge.

Siehe auch 

 Liste der Sterne
 Liste der hellsten Sterne
 Liste der massereichsten Sterne
 Liste der nächsten Sterne und Braunen Zwerge
 Liste der Doppel- und Mehrfachsterne

Weblinks 

 Die drei größten Sterne identifiziert (englisch) bei BBC News
 Die drei größten Sterne identifiziert (englisch) bei Slashdot

Einzelnachweise 

!
Sterne